Дубки — деревня в Демянском районе Новгородской области России. Входит в состав Песоцкого сельского поселения.

История 
В 1963 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Пёсий Конец  переименована в Дубки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Демянского района